

Особи 
 Марк Дайно  1985 — американський баскетбольний тренер
 Жан-Жак Дайно  1965 — колишній канадський хокеїст